Борис Андреев може да се отнася за:

 Борис М. Андреев (1905 – 1968), български журналист
 Борис Андреев (революционер) (1903 – неизв.), български революционер